L'édition masculine 2013 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du 5 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Avant le tournoi 
La terre battue de couleur rouge refait son apparition en lieu et place de la terre battue de couleur bleue utilisée lors de l'édition précédente.

Juan Martín del Potro, à la suite d'un virus contracté lors du Masters de Monte-Carlo, déclare forfait quelques jours avant le début du tournoi.

Pendant le tournoi 
Novak Djokovic,  mondial et récent vainqueur du Masters de Monte-Carlo face à Rafael Nadal, s'incline dès son premier match après un combat de plus de 3 heures contre Grigor Dimitrov.

Roger Federer,  mondial et vainqueur de l'édition précédente, est éliminé en trois sets par Kei Nishikori en huitièmes de finale.

Le Suisse Stanislas Wawrinka,  mondial, accède à la finale en écartant Tomáš Berdych en demi-finale. Il s'agit de la deuxième finale de Masters 1000 pour Wawrinka, 5 ans après la dernière. Il s'assure ainsi une place dans le top 10.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Stanislas Wawrinka. Il s'agit du  et du  sur terre battue de l'Espagnol. Il s'impose pour la  à Madrid, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Alexander Peya et Bruno Soares. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Madrid (WTA 2013) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2013
Sport en Espagne en 2013
Tennis masculin en 2013
Tennis en mai 2013